

Onomastica
Viviano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
Viviano – console nel 463, prefetto del pretorio d'Oriente dal 459 al 460
Cognome
Andrea Viviano – calciatore italiano, di ruolo difensore
Emiliano Viviano – calciatore italiano, di ruolo portiere

Pagine correlate
Vivian
Viviani
Vivien